Endri Xhafo, né le 12 mai 1976, est un journaliste albanais.

Études 
Endri Xhafo est diplômé de journalisme en juillet 1998, auprès du Département du journalisme de la Faculté d'histoire et de philologie de l'Université de Tirana. Il est également titulaire d'un DEA (Grade de Master) "Politiques nationales et politiques européennes des États de l'Union européenne" de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (France). Il parle albanais, français, italien et anglais.

Carrière professionnelle
Endri Xhafo travaille actuellement à la chaîne ABC News, en tant qu'auteur et animateur de son programme quotidien « Studio ABC, avec Endri XHAFO », du lundi au vendredi, de 16 h 00 à 19 h 00. Il a conduit pendant la saison 2012-2013 la matinale de l'AS TV, « Mëngjes me Endrin » (Petit déjeuner avec Endri), tandis qu'auparavant il a travaillé pendant six ans comme journaliste à la rédaction de Top Channel et a publié régulièrement des tribunes et analyses au quotidien Shqip (Albanie). Il a enseigné également « Eurojournalisme » à Albanian University de Tirana, jusqu'à la fermeture définitive de l'école de journalisme de cette Université. Précédemment il a travaillé comme journaliste et/ou a collaboré avec les journaux Zëri i Rinisë (La Voix de la Jeunesse), Tribuna (Tribune), RD, Albania, Koha Jonë (Notre Temps), Blic ou bien Klan ; auprès des radios Tirana, Radio Ime (Ma Radio) et Kontakt (Contact), mais aussi à la TV Klan, dans la toute première rédaction de la chaîne, lors de son lancement en 1998. Auteur de plusieurs sujets, il a couvert notamment en Direct pour Top Channel les élections de 2007, 2009 et 2011 en Albanie, les visites du Président de la République d'Albanie à Athènes, Pristina, etc., l'adhésion de l'Albanie à l'OTAN, lors du sommet de Strasbourg/Kehl en 2009, aussi bien que le tremblement de terre à L'Aquila (Italie), la même année. Il est auteur également de quelques longs reportages transmis au Top Channel dans la revue hebdomadaire Exclusive, notamment les reportages « Ndryshimi i Madh » (« Le Grand Changement », sur les élections présidentielles françaises de 2012), « Tirana mon amour-Jetët paralele të francezëve të Shqipërisë » (« Tirana mon amour-Les vies parallèles des Français d'Albanie »), « Masonët » (« Les Francs-maçons ») ou « Rojet e Shqipes » (« Les gardiens de l'Albanais », sur l'apprentissage de l'albanais par les enfants de la diaspora albanaise en Italie et en Grèce). En 2009 il a réalisé un documentaire de 52 minutes sur le soprano Inva Mula, intitulé « Le bel songe de Inva » (en albanais « Endrra e bukur e Invës »), tourné à Paris et à Tirana, en haute définition, avec la photographie de Erion Muharremi. La première du documentaire eut lieu au Cinéma Imperial Sheraton en novembre 2009, à la présence de soprano lui-même, mais aussi du Président de la République d'Albanie, des représentants du corps diplomatique accrédité à Tirana, des artistes et des personnages de l'écran. Par la suite, le documentaire fut transmis au Top Channel et au canal HD2 du bouquet DigitAlb. 

 

Journaliste albanais
Naissance en mai 1976